Le jaque est le fruit du jacquier.
Le jaque est un harnois de tissu.
L'Opération Jaque est une opération militaire colombienne visant à libérer des otages, organisée en 2008.